Джеймс Уильям Самервилл (; род. ) — британский певец и автор песен. Солист популярных в 1980-е годы британских групп Bronski Beat и The Communards.

Биография

Карьера 
В 1982 году Самервилл стал сооснователем синти-поп группы Bronski Beat, записавшей несколько хитов, некоторые из которых попали в британские чарты. Их крупнейшим хитом стал Smalltown Boy, занявший 3-е место в чартах Великобритании. В видеоклипе на эту песню Самервилл сыграл главного персонажа — гея, который покидает свой враждебный к представителям сексуальных меньшинств родной город ради другого, дружелюбного города. Это было отражением собственного опыта певца, когда он приехал в Лондон в 1980 году.

Самервилл оставил коллектив в 1985 году и основал группу The Communards с классически обученным пианистом Ричардом Коулсом (ныне англиканским священником). Они записали несколько хитов, включая кавер-версию композиции Don't Leave Me This Way (группы ), продержавшейся 4 недели на 1-м месте чартов Великобритании и ставшей самым продаваемым синглом 1986 года в Великобритании. Он также исполнял бэк-вокал на версию композиции Suspicious Minds группы Fine Young Cannibals, которая была в числе хитов чарта UK Top 10.

The Communards распались в 1988 году и Самервилл начал свою сольную карьеру. В период между 1989 и 1991 годами он исполнил несколько сольных хитов, также выступив в конце 1989 года во втором проекте группы Band Aid. В 1989 году вышел его альбом «Read My Lips», в который вошла кавер-версия хита  музыканта Sylvester в жанре классический хай-энерджи, а также кавер-версия хита  группы Bee Gees. В 1990 году Самервилл участвовал в записи песни  для трибьют-альбома Red Hot + Blue Коула Портера с продюсированием компанией  — средства, вырученные от записи, были направлены на исследования в области СПИДа.

Джимми Самервилл — гомосексуал.

Дискография

Bronski Beat 
Альбомы
 1984 — The Age of Consent, Forbidden Fruit/London, LP/CD
 1985 — Hundreds And Thousands, Forbidden Fruit/London, LP/CD
 1993 — EP Sampler, Old Gold Records Ltd., LP
 2002 — The Essentials, Rhino Records, CD
Синглы
 1984 — Smalltown Boy
 1984 — Why?
 1984 — It Aint Necessarily So
 1985 — I Feel Love/Love To Love You Baby/Johnny Remember Me

The Communards 
Альбомы
 1986 — Communards, LP/CD
 1986 — Live In Italy, LP
 1987 — Red, LP/CD
 1988 — Storm Paris, 3x12" set
 1993 — Heaven, CD
Синглы
 1985 — You Are My World
 1986 — Disenchanted
 1986 — Dont Leave Me This Way
 1986 — So Cold The Night
 1987 — You Are My World 87
 1987 — Tomorrow
 1987 — Never Can Say Goodbye
 1987 — For A Friend
 1988 — Theres More To Love

Сольная карьера 
Альбомы
 1989 — Read My Lips, LP/CD
 1990 — The singles Collection, London Records, LP/CD
 1995 — Dare To Love, London Records, LP/CD
 1996 — Master Series, FFRR London Records, Compilation CD
 1999 — Manage The Damage, Gut Records, CD
 2000 — Root Beer, Instinct Records, CD
 2001 — The Very Best Of Jimmy Somerville, Bronski Beat and The Communards, Waner Brothers/London Records, CD
 2004 — Home Again, BMG International, CD
 2009 — Suddenly Last Summer, iTunes 2009, UK релиз на CD/DVD апрель 2010 года
 2015 — Homage, Cherry Red, CD, LP

Синглы
 1989 — Comment Te Dire Adieu (совместно с June Miles-Kingston)
 1989 — You Make Me Feel (Mighty Real)
 1989 — Read My Lips (Enough Is Enough)
 1991 — Run From Love
 1991 — To Love Somebody
 1991 — Smalltown Boy 91
 1995 — By Your Side
 1995 — Hurt So Good
 1995 — Heartbeat
 1997 — Safe In These Arms
 1999 — Dark Sky, GUT Records
 1999 — Something To Live For
 1999 — Lay Down, GUT Records
 2000 — Why? 2000, Almighty
 2001 — Cant Take My Eyes Off Of You, Almighty
 2004 — Its So Good
 2004 — Come On, Hablando
 2005 — Aint No Mountain High Enough, Hablando

Премии и награды 
 1984 год: получил премию Британского института кино в категории  за работу 
 1991 год: номинация на премию BRIT Awards в категории «Лучший британец»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Авторы-исполнители Великобритании
Поп-вокалисты Великобритании
Музыканты в стиле синти-поп
Исполнители новой волны
Хаус-музыканты
Теноры Великобритании
Музыканты Bronski Beat
Музыканты The Communards
Исполнители London Records
Исполнители Gut Records